Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие несколько истребительных авиационных полков с номером 12 (не включая гвардейские).

ВВС РККА 
 12-й истребительный авиационный полк (6-й смешанной авиационной дивизии) (также 57-й сад, 288-й и 209-й иад). 01 мая 1943 года преобразован в 89-й гвардейский истребительный авиационный полк.
 12-й истребительный авиационный полк (64-й авиационной дивизии). 26.12.1941 г. переименован в 486-й истребительный авиационный полк
 12-й истребительный авиационный полк (Северо-Западного фронта), переименован в 739-й истребительный авиационный полк 25.01.1942 г.

Первоначально сформированы под номером 12 и некоторое время вели боевые действия как 12-й истребительный полк:
 515-й истребительный авиационный полк

ВВС ВМФ 
 12-й истребительный авиационный Краснознамённый ордена Ушакова полк сформирован на базе 12-й отдельной истребительной авиационной Краснознамённой (21 апреля 1940 г. — за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом доблесть и мужество) эскадрильи.
 12-й истребительный авиационный полк ВВС Тихоокеанского флота

ПВО СССР 
 12-й истребительный авиационный полк ПВО